Roia, een rivier in Frankrijk en Italië 
 Röya, Azerbeidzjaans zangeres